

Musica 
Fantastic – album di Frank Strozier del 1960
Fantastic – album degli Wham! del 1983
 Fantastic – album dei Toy-Box del 1999
Fantastic – singolo di My Own Key featuring Mara Maionchi del 2010

Altro 
Fantastic – traghetto della Grandi Navi Veloci
Fantastic – rivista statunitense
Fantastic – serial TV sudcoreano

Pagine correlate 

Fantastico (disambigua)